Hrvatska:
 Poljanice (Zagreb), četvrt u gradu Zagrebu

BiH:
 Poljanice (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Poljanice (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš
 Poljanice (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Srbija:
 Poljanice (Ljig, Srbija), naselje u općini Ljig